Welsh Open 1996 var en rankingturnering i snooker som spelades mellan 27 januari och 3 februari 1996 i Newport, Wales. Mark Williams vann turneringen efter att ha slagit John Parrott i finalen med 9-3. Det var Williams första rankingtitel i karriären.

Paul Hunter nådde sin första rankingsemifinal i karriären, 17 år och 111 dagar gammal. Han blev därmed den yngste någonsin att gå till semifinal i en rankingturnering, ett rekord som fortfarande står sig.

Resultat

Final

Huvudturnering
I huvudturneringen deltog 64 spelare. Nedan visas resultaten från och med andra omgången.

Källor

Referenser

Externa länkar
WWW Snooker
Snooker Scene

1996 i Storbritannien
Snookersäsongen 1995/1996
1996